Nemastoma peut faire référence à:
 Nemastoma Koch, in Hahn & Koch, 1836 : un genre d’Opilions de la famille des Nemastomatidae ;
 Nemastoma J.Agardh, 1842 : un genre d'algues rouges la famille des Nemastomataceae.

Homonymie de genre en biologie